Knaf kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Friedrich Knaf
 Joseph Josef Friedrich Knaf

Robotskapade auktorsförkortningar